Agesilau I, rei d'Esparta
 Agesilau II, rei d'Esparta
 Agesilau, historiador grec.
 Agesilau (oncle), oncle d'Agis IV.